

Kvalificerade lag

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Colombia mot Peru

Argentina mot Uruguay

Brasilien mot Paraguay

Chile mot Venezuela

Semifinaler

Peru mot Uruguay

Paraguay mot Venezuela

Match om tredjepris

Final

Externa länkar
Copa América 2011 - Officiell webbplats

Slutspel